

Лінкольн-Парк — місто, штат Мічиган
 Лінкольн-Парк — місто, штат Нью-Джерсі
 Лінкольн-Парк — місто, штат Техас
 Лінкольн-Парк — переписна місцевість, штат Колорадо
 Лінкольн-Парк — переписна місцевість, штат Джорджія
 Лінкольн-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Лінкольн-Парк — переписна місцевість, штат Пенсільванія